reporter – dziennikarz tworzący reportaże
 reporter wojenny (korespondent wojenny) – dziennikarz relacjonujący przebieg konfliktu zbrojnego
 Reporter – miesięcznik Polskiej Agencji Interpress
 Reporter – polska firma odzieżowa

Zobacz też 
 Reporterzy bez Granic – międzynarodowa organizacja pozarządowa